23. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2017 odbyły się w dniach 14-15 stycznia 2017 roku w niemieckim Winterbergu. Zawody były jednocześnie wliczane do Pucharu Świata. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i jeden kobiet.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 
 Wyniki - kobiet
 Wyniki - mężczyźni

2017 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
Sport w Winterbergu
2017 w Niemczech